Сад — облаштована територія фруктових дерев та кущів
 Сад (літера) — арабська літера
 Сепаратор САД (від Сепаратор Аеро Динамічний) — машина розробки і виробництва ТОВ НВФ «Аеромех» для підготовки високоврожайного посівного матеріалу

Персоналії 
 Сад Максим Юрійович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Маркіз де Сад — французький письменник.
 Катерина Сад, Садовщук Катерина​ (м. Одеса) — українська художниця, ілюстраторка, авторка дитячих книг

Топоніми 

 Сад — селище міського типу, Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Сад — селище, Сумська область, Сумський район

Мистецтво 
 «Сад» — український рок-гурт

 «Сад» — радянський художній фільм-пригодницька драма (1939)
 «Сад» — радянський художній фільм (1983)
 «Сад» () — кінофільм британського кінорежисера Дерека Джармена (1990)
 «Сад» () — французький кінофільм 2000 року про один епізод з життя Маркіза де Сада